Давід Рочела (ісп. David Rochela, нар. 19 лютого 1990, Ас-Понтес-де-Гарсія-Родрігес) — іспанський футболіст, півзахисник таїландського клубу «Порт».
 Рочела водоростеподібна (Roccella phycopsis) — вид сумчастих лишайників родини рочелові (Roccellaceae).
 Роччелла-Йоніка, Рочела-Йоніка (італ. Roccella Ionica, сиц. Rucceja) — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, метрополійне місто Реджо-Калабрія‎.
 Роччелла-Вальдемоне, Рочела-Вальдемоне (італ. Roccella Valdemone, сиц. Rascidda Vaddemuni) — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Мессіна.
 Кампофеліче-ді-Рочела, Кампофеліче-ді-Роччелла (італ. Campofelice di Roccella, сиц. Campufilici di Ruccedda) — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Палермо.